Poprad-Tatry steht für:

 einen Bahnhof, siehe Bahnhof Poprad-Tatry
 einen Flughafen, siehe Flughafen Poprad-Tatry